Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „203”:

Wojska Polskiego:
 203 Pułk Strzelecki (1920)
 203 Pułk Piechoty (1939)

Armii Imperium Rosyjskiego
 203 Suchumski Pułk Piechoty (ros. Сухумский 203-й пехотный полк)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 203 Rezerwowy Pułk Piechoty (niem. Reserve Infanterie Regiment Nr 203) należący do 43 Rezerwowej Dywizji

Wehrmachtu
 203 Pułk Piechoty (niem. Infanterie Regiment 203) należący do 76 Dywizji Piechoty